Robert Girod ist der Name folgender Personen:

* Robert Girod (Rennfahrer) (1900–1964), französischer Automobilrennfahrer
 Robert Girod (Wasserballspieler) (1901–??), Schweizer Wasserballspieler 
 Robert J. Girod, US-amerikanischer Kriminologe und Autor